Sanhedrin est un album double de Masada sorti en 2005 sur le label Tzadik. Les compositions sont de John Zorn. Cet album est constitué de prises alternatives (alternate takes) de pièces déjà publiées. Il comprend un livret avec des textes de John Zorn, Greg Cohen, Joey Baron et Dave Douglas, des photos, des reproductions de partitions.

Titres

Personnel
John Zorn - saxophone
Dave Douglas - trompette
Greg Cohen - basse
Joey Baron - batterie

Notes et références 

Catalogue Tzadik

Album musical sorti en 2005
Album publié par Tzadik Records
Album de John Zorn
Album de Masada